Sinfonia n. 27 di Franz Joseph Haydn
 Sinfonia n. 27 di Wolfgang Amadeus Mozart